Edgar Prib (Nerjoengri, 15 december 1989) is een Duits voetballer die bij voorkeur als middenvelder speelt. Hij verruilde in juli 2013 SpVgg Greuther Fürth voor Hannover 96.

Clubcarrière 
Prib komt uit de jeugdopleiding van SpVgg Greuther Fürth. Hij debuteerde in de 2. Bundesliga gedurende het seizoen 2009-2010 tegen Karlsruher SC. In 2012 promoveerde Fürth naar de Bundesliga. Op 25 augustus 2012 debuteerde hij op de eerste speeldag van het nieuwe seizoen in de Bundesliga tegen Bayern München. Op 19 oktober 2012 (speeldag 8) scoorde hij zijn eerste doelpunt in de Bundesliga tegen 1899 Hoffenheim. In de zomer van 2013 vertrok de middenvelder naar Hannover 96, waar hij een contract ondertekende tot medio 2017.

Clubstatistieken

Erelijst

Duits voetballer